Toponímia:
 Comtat de Monroe, diversos indrets
 Monroe (Carolina del Nord)
 Monroe (Comtat d'Orange)
 Monroe (Connecticut)
 Monroe (Dakota del Sud)
 Monroe (Geòrgia)
 Monroe (Indiana)
 Monroe (Iowa)
 Monroe (Louisiana)
 Monroe (Maine)
 Monroe (Massachusetts)
 Monroe (Michigan)
 Monroe (Nebraska)
 Monroe (Nova Hampshire)
 Monroe (Ohio)
 Monroe (Oregon)
 Monroe (Pennsilvània)
 Monroe (Utah)
 Monroe (Washington)
 Monroe (Wisconsin)
 Old Monroe, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 West Monroe (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Biografies:
 Charles Monroe Schulz (Minneapolis, Estats Units, 1922 — 2000, Santa Rosa, Califòrnia), autor de còmics.
 James Monroe (1758 - 1831), cinquè president dels Estats Units (1817 - 1825)
 Marilyn Monroe, actriu estatunidenca
 Miscel·lània: 
 Doctrina Monroe, principi de política internacional, formulat pel president dels EUA James Monroe, que es resumeix en la frase «Amèrica per als americans»
 Palau Monroe, edifici monumental demolit a Rio de Janeiro